AIIC steht für:

 Association internationale des interprètes de conférence, den Internationalen Konferenzdolmetscherverband
 All India Indira Congress, eine ehemalige politische Partei in Indien

Abkürzung